Première guerre du Dahomey (1890)
 Seconde guerre du Dahomey (1892-1894)